Имунитет се може односити на:
 Имунитет, у биолошкој терминологији, одбрамбена је способност организма да се бори од напада страних микроорганизама (вируса, бактерија, гљивица и паразита), њихових хемијских супстанци (токсина), као и сопствених измењених (нпр. туморских) и истрошених ћелија.
 Имунски систем
 Имунитет, у правничкој терминологији, статус је који чини једну особу слободном од законских обавеза, оптужби и казни за евентуалне прекршаје.
 Политички имунитет
 Дипломатски имунитет